Эдуа́рд Арка́дьевич Аса́дов () — русский советский поэт и прозаик.

Биография 

Родился в армянской семье, в городе Мары Туркестанской АССР. Родители работали учителями. Отец Арташес Асадьянц (1898—1929), учился в Томском технологическом институте, член партии эсеров. 9 ноября 1918 года был арестован на Алтае, освобождён 10 декабря 1919 г. группой П. Канцелярского. Из тюрьмы вышел большевиком, работал следователем Алтайской губЧК. С будущей женой Лидией Ивановной Курдовой (1902—1984) познакомился в Барнауле. В 1921 году уехал на Кавказ, комиссар стрелкового полка, командир стрелковой роты. С 1923 года — учитель в г. Мары, Туркестанской АССР.

После смерти отца в 1929 году Эдуард Асадов переехал с матерью в Свердловск, где жил его дед — врач Иван Калустович Курдов (1867—1938), выпускник Казанского университета, организатор санитарно-эпидемиологического дела и лечебно-профилактической помощи на Урале. Дядя — советский художник Валентин Иванович Курдов.

В восьмилетнем возрасте написал своё первое стихотворение. Вступил в пионеры, затем был принят в комсомол. С 1939 года жил в Москве на Пречистенке, в бывшем доходном доме Исакова. Учился в 38-й московской школе, которую окончил в 1941 году. Через неделю после выпускного вечера началась Великая Отечественная война. Асадов ушёл добровольцем на фронт, был наводчиком миномёта, потом помощником командира батареи «Катюш» на Северо-Кавказском и 4-м Украинском фронтах. Воевал на Ленинградском фронте.

В ночь с 3 на 4 мая 1944 года в боях за Севастополь под Бельбеком получил тяжелейшее ранение осколком снаряда в лицо. Теряя сознание, он довёл грузовой автомобиль с боеприпасами до артиллерийской батареи. За этот подвиг гвардии лейтенант Асадов был награждён орденом Красной Звезды. Последовало продолжительное лечение в госпиталях. Врачи спасли его жизнь, но не смогли сохранить зрение; и с того времени Асадов был вынужден до конца жизни носить чёрную «полумаску» на лице.

В 1946 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, который с отличием окончил в 1951 году. В том же году опубликовал первый сборник стихов «Светлая дорога» и был принят в члены КПСС и в Союз писателей. Женился на Ирине Викторовой — девушке, навещавшей его в госпитале. Жена помогала получить поэту высшее образование, читая учебники вслух, при этом обучалась сама, а после окончания вуза по распределению попала в детскую редакцию Всесоюзного радио и стала артисткой Центрального детского театра. В 1955 г. у них родился сын Аркадий, воспитанный после развода матерью.

Работал литконсультантом в «Литературной газете», журналах «Огонёк» и «Молодая гвардия», в издательстве «Молодая гвардия». Писал лирические стихи, поэмы (в том числе автобиографическая «Снова в строй», 1948), рассказы, эссе. 

В последние годы жил и работал в писательском посёлке ДНТ Красновидово. После распада СССР публиковался в издательствах «Славянский диалог», «Эксмо» и «Русская книга». Скончался на 81-м году жизни в Одинцово.

Похоронен на Кунцевском кладбище. Своё сердце поэт завещал захоронить на Сапун-горе в Севастополе. Однако, по свидетельствам работников музея на Сапун-горе, родственники были против, поэтому завещание Асадова выполнено не было.

Творчество 
Эдуард Асадов — автор 47 книг: «Снежный вечер» (1956), «Солдаты вернулись с войны» (1957), «Во имя большой любви» (1962), «Лирические страницы» (1962), «Я люблю навсегда» (1965), «Будьте счастливы, мечтатели» (1966), «Остров романтики» (1969), «Доброта» (1972), «Песня о бессловесных друзьях» (1974), «Ветра беспокойных лет» (1975), «Созвездие Гончих Псов» (1976), «Годы мужества и любви» (1978), «Компас счастья» (1979), «Именем совести» (1980), «Дым Отечества» (1983), «Сражаюсь, верую, люблю!» (1983), «Высокий долг» (1986), «Судьбы и сердца» (1990), «Зарницы войны» (1995), «Не надо сдаваться, люди» (1997), «Не надо отдавать любимых» (2000), «Не проходите мимо любви. Поэзия и проза» (2000), «Смеяться лучше, чем терзаться. Поэзия и проза» (2001) и другие. Кроме того, Эдуард Асадов писал и прозу (рассказы «Зарницы войны», «Разведчица Саша», повести «Фронтовая весна» и «Гоголевский бульвар»). Переводил стихи поэтов Башкирии, Грузии, Калмыкии, Казахстана, Узбекистана.

При всей популярности у публики, особенно женской, Асадов не получил признания в литературных кругах, где его стихи воспринимались как «рифмованные прописи» для плебса. В двухтомнике «История русской литературы (1950-е — 1990-е)» он вообще не упоминается. Евтушенко подтрунивал над недалёкими девушками «с парой асадовских строк под кудряшками». По оценке Д. Быкова, стихи Асадова, поэта сентиментального и назидательного, «не выдерживают никакой критики с точки зрения литературных критериев».

Признание 
 На Сапун-горе в музее «Защита и освобождение Севастополя» есть стенд, посвящённый Эдуарду Асадову и его творчеству.

Награды
 орден Красной Звезды (1 февраля 1945)
 Два ордена «Знак Почёта» (28 октября 1967; 18 сентября 1973)
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 орден Отечественной войны I степени (11 марта 1985)
 Почётный гражданин Севастополя (1989)
 Орден Дружбы народов (20 октября 1993) — за заслуги в развитии отечественной литературы и укрепление межнациональных культурных связей
 Орден Почёта (7 сентября 1998) — за большой вклад в отечественную литературу
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (7 февраля 2004) — за большие заслуги в развитии отечественной литературы

18 ноября 1998 года Указом так называемого постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР Эдуарду Асадову было присвоено звание «Герой Советского Союза» с вручением ордена Ленина.

Библиография

Примечания

Литература 
 Четунова Н., Нехоженой тропой, «Москва», 1957, № 7.
 Ради вас, люди / И. С. Стрельбицкий. — М.: Советская Россия, 1979.
 Л. И. Дзюбинский. Герои города Серова. Серов. 2010 год.

Ссылки 
 Эдуард Асадов —
 Стихи Эдуарда Асадова на Асадов.рф
 

Биография
 Поэт Эдуард Асадов. Биография // РИА Новости
 «Несколько слов о себе», Автобиография, 1972
 «Эдуард Асадов — поэт, романтик и просто Человек», Биография

Русские поэты
Поэты России XX века
Поэты СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Слепые поэты
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Почётные граждане Севастополя
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Кунцевском кладбище